Рибе́йра-ди-Пе́на (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Вила-Реал. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Входит в экономико-статистический субрегион Тамега, который входит в Северный регион. Численность населения — 2,6 тыс. жителей (посёлок), 7,4 тыс. жителей (муниципалитет) на 2002 год. Занимает площадь 217,7 км².

Покровителем посёлка считается Дева Мария ().
Праздник посёлка — 16 августа.

Расположение 
Посёлок расположен в 24 км на север от адм. центра округа города Вила-Реал.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Ботикаш
 на востоке — муниципалитет Вила-Пока-де-Агиар
 на юге — муниципалитет Вила-Реал
 на юго-западе — муниципалитет Мондин-де-Башту
 на западе — муниципалитет Кабесейраш-де-Башту

История 
Посёлок основан в 1331 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Алвадия
 Канеду
 Серва
 Лимойнш
 Салвадор
 Санта-Маринья
 Санту-Алейшу-де-Ален-Тамега

См. также 
 Вила-Реал (округ)
 Муниципалитеты округа Вила-Реал
 Районы округа Вила-Реал

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Вила-Реал
Города Португалии